Rozgrywki 1977/1978 były 76. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 36. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Wyniki

Baraż o utrzymanie 

 spadł z ligi.

Finały

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

 
MISTRZ MEKSYKU – 1977/1978

TIGRES UANL 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1977/1978
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej